Atlantic Bird foi uma série de satélites operados pela Eutelsat sobre o Oceano Atlântico. A marca Atlantic Bird foi extinta em 1 de março de 2012, e a série de satélites foi incorporada à principal frota da Eutelsat, como parte de um rebranding da empresa.

Satélites

Ver também 
 Lista de satélites da Eutelsat
 Hotbird
 Eurobird

Satélites de telecomunicações
Satélites geoestacionários